Пётр Гужвин:
 Гужвин, Пётр Анатольевич (род. 1973) — российский политик, государственный и общественный деятель.
 Гужвин, Пётр Кузьмич (1918—1942) — Герой Советского Союза.